Кульчики — діалектна назва сережок

Топонім 
 Кульчики — село в Буданівському районі (тепер частина Теребовлянського району) Тернопільської області, зняте з облікових даних